El picaflor vientre blanco, picaflor blanco, o colibrí ventriníveo (Amazilia chionogaster) es una especie de ave de la familia Trochilidae. Es un miembro del género Amazilia. Se distribuye en las selvas y bosques del centro-oeste de América del Sur.

Hábitat y distribución 

Es una especie común, distribuida desde el norte del Perú, gran parte de Bolivia, hasta el noroeste de la Argentina, en donde habita en las provincias de: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, y posiblemente en el extremo oeste de la del Chaco. Se han registrado también poblaciones de tierras bajas en el Santa Cruz, Bolivia, en el oeste del Paraguay, y en el centro del Brasil. el este del Paraguay,   

Su hábitat natural es el borde de selvas, bosques semixerófilos, forestas secundarias o degradadas, matorrales, parques y jardines.

Características 

Es una pequeña ave de unos 9 cm de largo. Todo el dorso es de color verdoso. El vientre es blanquecino. Entre ambos colores se presenta un punteado verde, que en algunos ejemplares llega también a la garganta. El peso de los machos es de 5,5 gr y el de las hembras 4,5 gr. Ambos sexos son iguales. Muestra una mancha postocular blanca, color que también se presenta en el borde externo de la cola. El pico es de 20 mm de largo, adaptado para la absorción de néctar y a la captura de insectos; es delgado, recto, y negro, aunque en ocasiones tiene la mandíbula inferior rojiza.

Taxonomía 

Fue descrita originalmente por Johann Jakob von Tschudi en el año 1845 bajo el nombre de: Trochilus chionogaster con localidad típica: «Perú».

Ha sido incluido por la mayoría de los taxonomistas modernos en el género Amazilia. Para otros, el género correspondiente es Leucippus, por razones de morfología, comportamiento y biogeografía. En el pasado, alternativamente también se la ha colocado en el género Chionogaster, junto con Leucippus viridicauda; simpátrica con A. chionogaster en el valle de Urubamba en la región central del Perú, pero no se ha demostrado aún que ambos taxones hibriden. Antes listada como Leucippus pallidus. Se ha descrito de Salta, Argentina una subespecie denominada Amazilia chionogaster longirostris, escasamente distinta de Amazilia chionogaster hypoleucus, bajo algunas diferencias en la morfometría —por ejemplo: la longitud del pico— y diferencias del color del plumaje.

Subespecies 

Se encuentra integrado por 2 subespecies:
 Amazilia chionogaster chionogaster (Tschudi, 1844) - Endémica del norte y centro del Perú. 
 Amazilia chionogaster hypoleucus (Gould, 1846) - Desde el sudeste del Perú, pasando por Bolivia, hasta el noroeste de la Argentina. Posiblemente también en el centro del Brasil —Mato Grosso— y en el oeste del Paraguay.

Referencias

Enlaces externos 

chionogaster
Aves de América del Sur
Taxones descritos por Johann Jakob von Tschudi
Animales descritos en 1845